Ситагочи има више значења:

 Ситагочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ситагочи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику